Polenkapelle bezeichnet Bauwerke in der Schweiz:
 Polenkapelle Forstmattli; siehe Nachschubbasis Giswil#Interniertenlager
 Polenkapelle Zuchwil; siehe Polenanlage in Zuchwil